Гузеева — русская фамилия. Известные носители:
 Гузеева, Лариса Андреевна (род. 1959) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации (1994), телеведущая.

 Гузеева, Наталья Анатольевна (род. 1952) — детская писательница, сценарист, создатель персонажа Капитошка.